Asabellides oculata är en ringmaskart som beskrevs av Miles Joseph Berkeley 1956. Asabellides oculata ingår i släktet Asabellides och familjen Ampharetidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
oculata